Miejsca geograficzne o nazwie Halikarnas  (gr. Αλικαρνασσός - trb. Alikarnasos):
 Halikarnas – starożytne i średniowieczne miasto greckie w Azji Mniejszej
 Halikarnas - obecnie miejscowość Bodrum, w północno-zachodniej Turcji, ze stanowiskiem archeologicznym Halikarnas, gdy Grecy używają wciąż jej dawnej nazwy. 
 Halikarnas - potoczna nazwa dzielnicy Nea Alikarnassos, miasta Heraklion 
 Alikarnassos lub Nea Alikarnassos – teren z plażą na wyspie Kos, naprzeciwko Bodrum.

Inne:
 Halikarnas  - zakład karny, położony w Nea Alikarnassos, część miasta Heraklion

Przypisy